Amur – Kína és Oroszország folyója.
 Amur – (Ctenopharyngodon idella) halfaj.